California Hill steht für:

 California Hill (Nebraska), im NRHP gelistet, in Brule, Nebraska, ID-Nr. 74001126

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 California Hill (Nevada)	
 California Hill (New York)	
 California Hill (Brewster County, Texas)	
 California Hill (Medina County, Texas)